Віттонві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 20 км на південний захід від Меца, 32 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Віттонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Віттонвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віттонвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віттонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віттонвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель